Katinkari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Katinkari (ö, lat 60,65, long 21,23), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 
 Katinkari (ö, lat 60,58, long 21,43), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 

Robotskapade Finlandförgreningar